Tallholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallholmarna, Korsholm, Österbotten, 
 Tallholmarna, Pargas, Åboland, 
 Tallholmarna, Hangö, Nyland, 
 Tallholmarna, Sibbo, Nyland, 
 Tallholmarna, Borgå, Nyland, 
 Tallholmarna, Lovisa, Nyland, 
 Tallholmarna, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Tallholm
Tallholmen
Furuholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar